Bills Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

* Bills Lake (Arizona)
 Bills Lake (Idaho County, Idaho)
 Bills Lake (Valley County, Idaho)
 Bills Lake (Kentucky)
 Bills Lake (Michigan)
 Bills Lake (Minnesota)
 Bills Lake (Utah)
 Bills Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Bill Lake
 Billys Lake